Saturninus war ein römisches Cognomen, das in zahlreichen Familien verwendet wurde. Zu den bekannten Namensträgern gehören:

 Aponius Saturninus, Senator und Praetor zur Zeit Caligulas
 Aurelius Saturninus, vermutlich ein römischer Centurio

 Paconius Saturninus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Albinius Saturninus, römischer Suffektkonsul
 Lucius Antonius Saturninus († 89 n. Chr.), römischer Politiker und Senator, Konsul des Jahres 82 n. Chr., Statthalter der Provinz Germania superior. Im Jahr 89 Usurpator gegen Kaiser Domitian.
 Marcus Aponius Saturninus, römischer Politiker, Senator und Feldherr. Konsul in einem unbekannten Jahr zur Zeit Neros. Im Jahre 69 n. Chr. Statthalter der Provinz Moesia, wo er gegen die Roxolanen kämpfte. Nach 73 wurde er Prokonsul der Provinz Asia
 Marcus Tarquitius Saturninus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Appuleius Saturninus (* um 138 v. Chr.; † 10. Dezember 100 v. Chr.), römischer Volkstribun, Demagoge und Popularen-Politiker
 Titus Clodius Saturninus Fidus, römischer Statthalter
 Lucius Herennius Saturninus, römischer Suffektkonsul 100

 Decimus Valerius Asiaticus Saturninus, römischer Politiker und Senator Pontifex um 80 n. Chr., Suffektkonsul des Jahres 94, um 108/9 Prokonsul der Provinz Asia, Konsul des Jahres 125
 Saturninus, nicht näher bekannter Legat in der Provinz Belgica unter Kaiser Hadrian
 Venuleius Saturninus, Jurist, Verfasser juristischer Fachliteratur zur Zeit des Kaisers Antoninus Pius
 Claudius Saturninus, Jurist, Verfasser juristischer Fachliteratur
 Quintus Saturninus, Jurist, Verfasser juristischer Fachliteratur
 Tiberius Claudius Saturninus, römischer Statthalter 146 
 Veranius Saturninus, ein Centurio der 8. Legion in Straßburg. Standortkommandant während der Grenzverschiebung im Odenwald um 155 n. Chr.
 Publius Vigellius Raius Plaurius Saturninus Atilius Braduanus Caucidius Tertullus, Statthalter in Karthago ab April 180 n. Chr.
 Quintus Aemilius Saturninus, Präfekt der Provinz Ägypten von 197 bis 200 n. Chr.
 Saturninus von Toulouse, Heiliger, erster Bischof von Toulouse († vielleicht nach 250 in Toulouse), siehe Saturninuskirche
 Saturninus von Abitinae, Heiliger, einer der Märtyrer der heiligen Bücher († 304)
 Gaius Caelius Saturninus, Jurist, ein hochrangiger spätantiker römischer Beamter im 4. Jahrhundert n. Chr.
 Saturninus Secundus Salutius, ein hochrangiger spätantiker römischer Beamter im 4. Jahrhundert n. Chr.
 Flavius Saturninus, spätrömischer Offizier des 4. Jahrhunderts n. Chr.
 Flavius Peregrinus Saturninus, römischer Beamter und Militärperson
 Aulus Furius Saturninus, römischer Offizier
 Gaius Pompeius Saturninus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Novius Crispinus Martialis Saturninus, römischer Suffektkonsul
 Tiberius Haterius Saturninus, römischer Suffektkonsul 164
 Saturnilus von Antiochia, frühchristlicher Gnostiker, wirkte im 2. Jahrhundert in Antiochia 
 Saturninus ist ein Beiname des obersten römischen Gottes, Jupiter (Mythologie)
 Saturninus ist der Name des Kaisers in William Shakespeares Tragödie Titus Andronicus

Siehe auch 
 Saturnino

Römischer Personenname